Vôge steht für:
 Vôge, Sandsteinplateau in Frankreich

Voge ist der Familienname folgender Personen:
 Ingo Voge (* 1958), deutscher Bobsportler 
 Marco Voge (* 1979), deutscher Sozialwissenschaftler und Politiker
 Otto Voge (1419–1475), deutscher Politiker
 Petra Voge (* 1962), deutsche Skilangläuferin

Siehe auch:
 Vöge